Con el término Terra incognita se puede estar refiriendo a:

 Terra incognita, el término latino empleado para denotar las regiones sin documentar o sin cartografiar;
 Terra Incognita, álbum de la banda francesa de heavy metal «Gojira»; o
 Terra Incógnita, álbum del grupo chileno de rock «Congreso».